Příjmení Ebert nebo Ébert nosí více různých osobností:

 Anežka Ebertová (1923–2009) – duchovní CČH, teoložka a pedagožka
 Anton Ebert (1845–1896) – rakouský malíř českého původu
 Friedrich Ebert (1871–1925) – německý politik, sociálně demokratický předseda vlády
 Jana Ebertová (1920–2010) – česká herečka a recitátorka
 Karl Egon Ebert (1801–1882) – pražský německý spisovatel
 Roger Ebert (1942–2013) – americký filmový kritik a scenárista
 Sabine Ebertová (* 1958) – německá spisovatelka

 Catherine-Ébert-Zeminová, původním vlastním jménem Kateřina Křičková (* 1968), česká překladatelka a spisovatelka